Ел Фламбојан има више значења:

 Ел Фламбојан (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фламбојан (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику